Лейф Эгорд (; 5 января 1952) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2007).

Шахматная карьера 
Пятикратный чемпион Норвегии (1974, 1975, 1979, 1985 и 1993).

Участник 2-х чемпионатов мира среди юниоров (1969 и 1971).

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:
 6 олимпиад (1970—1978, 1984).
 Предварительный этап 8-го командного чемпионата Европы.
 1-я Телешахолимпиада (1977/1978).
 22-й Кубок Клары Бенедикт (1977) в г. Копенгагене.
 4  (1973, 1976—1983).

В составе шахматного клуба г. Осло участник 4-х Кубков европейских клубов (1984, 2005—2007).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Лейфа Эгорда на шахматных олимпиадах
 Выступления Лейфа Эгорда на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Лейфа Эгорда в командных чемпионатах Европы
 Выступления Лейфа Эгорда в Телешахолимпиадах
 Выступления Лейфа Эгорда в Кубках Клары Бенедикт
 Выступления Лейфа Эгорда в Кубках северных стран
 Выступления Лейфа Эгорда в Кубка европейских клубов

Шахматисты Норвегии